Полови́на — то же, что одна вторая (½) — доля, дробь. Также может означать:
 Половина — деревня в Архангельской области.
 Половина — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Половина () — деревня в Прионежском районе Карелии.
 Половина — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.
 Половина — железнодорожная станция в Иркутской области.
 Половина — административно-территориальная единица, на которые делился Важский уезд.
 Половина, Евгений Николаевич (род. 1979) — российский футболист.